Oʻzbekiston PFL (1992) – 1. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Na koniec sezonu drużyny Paxtakor Taszkent i Neftchi Fergana uzyskały taką samą liczbę punktów. Nie ustalono, który zespół ma być pierwszy, w związku z czym tytuł mistrzowski przyznano obu ekipom. Zostały one pierwszymi mistrzami Uzbekistanu w piłce nożnej. Tytuł króla strzelców zdobył Alisher Khaliqov, który w barwach klubu Paxtakor Taszkent strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
1992 w piłce nożnej